Джеффри де Сэй (; 1279/81 — 3 марта 1322/23) — английский аристократ, 1-й барон Сэй (с 1313 года).

Биография 
Джеффри де Сэй был сыном Уильяма де Сэя и Элизабет. Он унаследовал земли отца после его смерти (не позже 1295 года). В 1310 и 1311 годах Джеффри участвовал в войне с Шотландией, 26 июля 1313 года он был впервые вызван в парламент как лорд. Это событие считается началом истории баронии Сэй.

Барон Сэй был женат на Идонее Лейбёрн, дочери Уильяма Лейбёрна, 1-го барона Лейбёрна. В этом браке родились:

 Роджер;
 Ральф;
 Кэтрин, жена Джона де Сент-Джона, 3-го барона Сент-Джона;
 Джулиана, жена сэра Роджера де Нотвода;
 Изабель, жена Джона де Чампейна;
 Джеффри, 2-й барон Сэй.

</center>

Примечания

Литература 
 

Бароны Англии XIV века
Бароны Сэй
Сэи
Персоналии:Первая война за независимость Шотландии